Dette var den 24. sæson af 1. Fußball-Bundesliga. FC Bayern München var vinderen af sæsonen 1. Fußball-Bundesliga 1986-87.

Ligatabel	
	

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodbold i 1986
Fodbold i 1987